Ensembe pour la République est un parti politique de la République démocratique du Congo créé le  par l'homme d'affaires Moïse Katumbi. Jusqu'avant sa mort en 2020, Pierre Lumbi était le secrétaire général du parti qui en fut le premier, remplacé en  par Dieudonné Bolengetenge.

La ligue des femmes d'Ensemble pour la République appelée Dynamique des Femmes pour le Changement DFC en sigle est composée de nombreuses femmes ayant combattu dans la société civile pour les droits des femmes comme Dominique Munongo Inamizi ( députée nationale), Codanatrice, Gabrielle Bope chargée de la formation des femmes, Mathilde Mugadja chargée de l'implantation, Solange Mafuta Mukal chargé de la communication et de la mobilisation, (Présidente de Vie Meilleure en Afrique asbl) Brigitte Okuka, Reka Thakkar, Adèle Bononge  et Julienne Babila.

Ces femmes dynamiques mènent un combat sans relâche pour l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein du parti Ensemble pour la République.

Notes et références

Parti politique en république démocratique du Congo